Кубок Англии по футболу 2006/07 — 126-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка вызова Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. В том сезоне турнире носил название «Кубок Англии при спонсорской поддержке E.On».
 
Первые матчи кубка были сыграны 18 августа 2006 года, а завершением кубка стал финал, прошедший 19 мая 2007 года на новом стадионе «Уэмбли».
 
Победителем турнира стал «Челси», одержавший в финале победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Победный гол на последних минутах дополнительного времени забил Дидье Дрогба.

Календарь

Квалификационные раунды 
На этом этапе в соревновании за кубок принимают участие клубы, допущенные к участию в турнире, но не входящие в Футбольную Лигу или Премьер-лигу.

Первый раунд 
В этом раунде приняли участие все 24 клуба из Первой Футбольной лиги и 24 клуба из Второй Футбольной лиги, а также победители предыдущего квалификационного раунда. Матчи прошли 11 ноября 2006 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были сыграны 2 декабря 2006 года. Жеребьёвка раунда, проведённая Грехемом Гучем и Майком Гэттингом под руководством сэра Тревора Брукинга, транслировалась по каналу BBC One.

Как и указано в таблице, Бери обыграл Честер Сити в переигровке на «Дева Стэдиум», но позже выяснилось, что в составе Бери был игрок, не имевший права выступать в турнире. В результате Бери был исключен из списка участников кубка, а участие в следующем раунде принял Честер Сити.

Третий раунд 
На этом этапе в битву за кубок вступают команды топ-уровня. Матчи третьего раунда были сыграны 6 января 2007 года. Жеребьёвка, проведённая Амиром Ханом и Рикки Хаттоном под руководством сэра Тревора Брукинга, была показана на канале BBC One.

Матчи-переигровки состоялись 16 и 17 января 2007 года, за исключением матча Лютон — КПР, который был отложен на более поздний срок.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда были сыграны 27 января 2007 года. Жеребьёвку раунда провели 8 января Хоуп Пауэлл и Фэйе Уайт под руководством сэра Тревора Брукинга. Прямую трансляцию жеребьёвки вели каналы BBC Two и Sky Sports News.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были сыграны 17 февраля 2007 года. Жеребьёвку раунда провели 8 января Даррен Кэмпбелл и Роджер Блэк под руководством сэра Тревора Брукинга. Прямую трансляцию жеребьёвки вели каналы BBC Two и Sky Sports News.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда были сыграны 10 и 11 марта 2007 года. Жеребьёвку раунда провели 19 февраля Стив Макларен и Терри Венейблс под руководством сэра Тревора Брукинга. Прямую трансляцию жеребьёвки вел канал BBC Two. Шестой раунд — последний тур Кубка Англии, в котором команды играют на своих стадионах — полуфиналы проходят на нейтральных полях.

Переигровки

Полуфиналы 
В отличие от предыдущих туров, матчи этого этапа команды проводят на нейтральном поле. На этом этапе не проводится переигровки в случае окончания основного времени матча с ничейным результатом. Команды играют дополнительное время, а в случае если и в нём не удаётся выявить победителя — путёвка в финал разыгрывается в серии послематчевых пенальти.

Финал 

126-й финал Кубка Англии был сыгран на новом стадионе «Уэмбли», таким образом став первым финалом с 2000 года, сыгранным в Лондоне. Как и в полуфинале, в финале не бывает переигровки. При ничейном исходе основного времени команды играют дополнительные 2 тайма по 15 минут. В случае ничейного исхода дополнительного времени исход матча решается в серии послематчевых пенальти.

Ссылки 

2006
Футбол в Англии в сезоне 2006/2007